Monte Carlo Masters 2022, właśc. Rolex Monte Carlo Masters 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2022 z cyklu Monte Carlo Masters rozgrywany w dniach 10–17 kwietnia 2022 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 5 802 475 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Monako